pinta – choroba zakaźna wywoływana przez krętka Treponema carateum 
 Pinta – jeden ze statków z wyprawy Krzysztofa Kolumba
 Pinta – wyspa w archipelagu Galapagos
 Pinta – program do obróbki grafiki komputerowej
 półkwarta (pint) – jednostka objętości lub pojemności stosowana głównie w USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 Browar Pinta – polski browar kontraktowy